Wiesen puede referirse a:
 Wiesen, un municipio alemán en Baviera;
 Wiesen, una localidad suiza en la comuna de Davos; o
 Wiesen, un pueblo austríaco en Burgerland.